Инспектор милиции — специальное звание высшего начальствующего состава милиции НКВД СССР в 1936—1943 годах. По рангу равнялось комиссару государственной безопасности 3-го ранга в ГУГБ НКВД, комкору в РККА и флагману 1-го ранга в РККФ. Данное специальное звание по рангу находится ниже директора милиции и выше старшего майора милиции.

История звания 
Звание инспектора милиции было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 26 апреля 1936 года объявленным приказом НКВД № 157 от 5 мая 1936 года для начальствующего состава органов рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

9 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» вместо инспектора и директора милиции было введено специальное звание комиссар милиции I-го и II-го рангов.

Список инспекторов милиции 
 11.07.1936 — Жупахин, Сергей Георгиевич (1888—1940), начальник Управления Рабоче-Крестьянской Милиции УНКВД Ленинградской области
 11.07.1936 — Климов, Михаил Ефимович (1897—?), начальник отдела подготовки ГУРКМ
 11.07.1936 — Невернов, Адам Сергеевич (1895—1962), начальник отдела уголовного розыска Главного управления Рабоче-Крестьянской Милиции НКВД СССР
 21.04.1939 — Москов, Владимир Семёнович (1901—?), начальник отдела железнодорожной милиции Главного управления Рабоче-Крестьянской Милиции НКВД СССР
 14.03.1940 — Галкин, Александр Григорьевич (1904—1971), начальник Главного управления Рабоче-Крестьянской Милиции НКВД СССР
 14.03.1940 — Романченко, Виктор Николаевич (1906—1950), начальник Управления Рабоче-Крестьянской Милиции г. Москвы УНКВД Московской области
 17.03.1942 — Грушко, Евгений Семёнович (1894—1955), начальник Управления Рабоче-Крестьянской Милиции УНКВД Ленинградской области

Примечания

Источники 
 Звания и знаки различия милиции в мае 1936 — феврале 1943 г.
 Список присвоения спецзваний ГУГБ и РКМ 1935-1943 гг.

01-03